Акгюль () — турецьке прізвище. Відомі носії:
 Сезер Акгюль — турецький борець вільного стилю
 Таха Акгюль — турецький борець вільного стилю